Ne-lidská inteligence je psychosociální pojem a rozcestník pro:
 umělá inteligence
 filosofie umělé inteligence
 mimozemská inteligence
 inteligentní prostředí
 umělé bytí
 zvířecí inteligence
 inteligence hmyzu a nižších organizmů
 hybridní inteligence
 inteligentní prostředí
 inteligence přírody
 zdánlivá inteligence
 inteligence hejna